Хольцер:

 Хольцер, Ади (род. 1936) — австрийский художник
 Хольцер, Георг (род. 1957) — австрийский лингвист, профессор Венского университета
 Хольцер, Зепп (род. 1942) — австрийский фермер
 Хольцер, Иоганн Баптист (1753—1818) — австрийский композитор
 Хольцер, Корбиниан (род. 1988) — профессиональный немецкий хоккеист
 Хольцер, Маргарет (род. 1983) — американская спортсменка (плавание).
 Хольцер, Маргит — австрийская кёрлингистка.